Voula () ist ein griechischer Name und bezeichnet:

 einen Vorort von Athen in Attika, siehe Voula (Attika)
 ein Vorname, siehe Voula (Vorname)